Кирай — фамилия венгерского происхождения. Известные носители:

 Кирай, Бела (1912—2009) — венгерский военный деятель, историк.
 Кирай, Габор (род. 1976) — венгерский футболист, вратарь.
 Кирай, Карч (род. 1960) — американский волейболист.
 Кирай, Штефан (род. 1989) — немецкий гребец-каноист.
 Кирай, Эде (1926—2009) — венгерский фигурист.